Koppmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Koppmann (1781–1835), Abt von Stift Tepl
 Fritz Koppmann (1865–?), deutscher Maler
 Georg Koppmann (1842–1909), deutscher Unternehmer und Fotograf
 Karl Koppmann (1839–1905), deutscher Historiker und Archivar
 Rudolf Maria Koppmann OMI (1913–2007), deutscher Ordenspriester und Apostolischer Vikar von Windhuk